Змагання з вільної боротьби у ваговій категорії до 74 кг серед чоловіків на Олімпійських іграх 2016 року відбулися 19 серпня.

Призери

Турнір

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Втішний раунд

Примітки